Wierzchowina – najwyższa część grupy: gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków.

Przypisy 

Geomorfologia